Девицы

 Девицы —  множ. число сущ. девица
 Девицы — деревня в сельском поселении «Себежское» Себежского района Псковской области
 Девицы — озеро в сельском поселении «Себежское» Себежского района Псковской области